За доблестный труд — медаль:

 За доблестный труд — СССР.
 За доблестный труд — Татарстан.

См. также 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»